Ю́рий Миха́йлович Скворцо́в (14 марта 1991, Ленинград) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник петербургского хоккея. В настоящее время играет за китайскую команду «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», выступающую в Высшей хоккейной лиге.

Карьера 
Юрий Скворцов начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе петербургского клуба Молодёжной хоккейной лиги СКА-1946, выступая до этого за фарм-клуб СКА. В своём дебютном сезоне Юрий провёл на площадке 70 матчей, набрав 30 (13+17) очков. В следующем сезоне Скворцов улучшил свои показатели, набрав 36 (12+24) очков в 48 проведённых матчах.

Сезон 2011/12 Юрий также очень результативно начал в составе СКА-1946, а 9 декабря 2011 года в домашнем матче против казанского «Ак Барса», который завершился поражением СКА со счётом 1:4, он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, проведя на площадке почти 8 минут.

Достижения 
 Участник Кубка Вызова 2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 12 октября 2012 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян»